Il doppio  dell'Open Seguros Bolívar 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Marcelo Demoliner e Víctor Estrella Burgos erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme.

Demoliner ha fatto coppia con André Sá e ha perso nel 1º turno contro Facundo Argüello e Renzo Olivo.

Estrella Burgos ha fatto coppia con Guido Andreozzi e ha perso nel 1º turno contro Carlos Salamanca e Juan-Carlos Spir.

Juan Sebastián Cabal e Alejandro González hanno battuto in finale Nicolás Barrientos e Eduardo Struvay.

Teste di serie

  Marcelo Demoliner /  André Sá (Primo turno)
  Ariel Behar /  Horacio Zeballos (Semifinali)

  Paolo Lorenzi /  Alessandro Motti (Primo turno)
  Juan Sebastián Cabal /  Alejandro González (Campioni)

Tabellone

Note 
 

Open Seguros Bolívar 2013